Serie A1 kan avse
Serie A1 (baseball) – basebollserie för herrar i Italien 
Serie A1 (basket) – basketserie för damer i Italien 
Serie A1 (handboll, damer) – handbollsserie för damer i Italien 
Serie A1 (handboll, herrar) – handbollsserie för herrar i Italien 
Serie A1 (kanotpolo) – kanotpoloserie för herrar i Italien 
Serie A1 (landhockey, damer) – landhockeyserie för damer i Italien 
Serie A1 (landhockey, herrar) – landhockeyserie för herrar i Italien 
Serie A1 (rullskridskohockey) – rullskridskohockeyserie för herrar i Italien 
Serie A1 (softball) – softbollserie för damer i Italien 
Serie A1 (vattenpolo, damer) – vattenpoloserie för damer i Italien 
Serie A1 (vattenpolo, herrar) – vattenpoloserie för herrar i Italien 
Serie A1 i volleyboll (damer) – volleybollserie för damer i Italien
SuperLega, tidigare kallad Serie A1 – volleybollserie för herrar i Italien

Se även
 Serie A (olika betydelser) 
 Serie A2